Woodside Quarry är en täkt i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet City and Borough of Leeds och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Woodside Quarry ligger  meter över havet.

Terrängen runt Woodside Quarry är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Woodside Quarry. Runt Woodside Quarry är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Leeds,  km sydost om Woodside Quarry. Runt Woodside Quarry är det i huvudsak tätbebyggt.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Naturresurser i England